McEachin est un patronyme porté notamment par :

 Donald McEachin (1961-2022), homme politique américain ;
 James McEachin (1930-), acteur américain ;
  (1900-1957), avocat, juge et homme politique américain ;
  (1951-), homme politique américain.